La Coppa di Israele 1962-1963 è la 6ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.La finale della competizione si è disputata alla Holon Basketball Stadium di Holon.

Turno C

Turno D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1962-1963

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1962
Pallacanestro nel 1963
Coppa di Israele di pallacanestro maschile